Il singolare maschile del torneo di tennis Queensland Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tim Mayotte che ha battuto in finale Marty Davis 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Tim Mayotte (campione)
 Darren Cahill (primo turno)
 John Fitzgerald (secondo turno)
 Slobodan Živojinović (primo turno)

 John Frawley (secondo turno)
 Assente
 Eric Jelen (secondo turno)
 Joey Rive (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1988